Aduatz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Aduatz (1907–1994), österreichischer Maler und Graphiker
 Gustav Aduatz (1908–1991), österreichischer Architekt
 Wilhelm Aduatz (1916–1978), österreichischer Architekt